La route départementale 386, ou RD 386, ou D386, est située :
 dans le département de la Marne, elle correspond à l'ancienne route nationale 386 ;
 dans le département du Rhône, elle correspond à l'ancienne route nationale 86 entre l'A450 à Brignais et le département de la Loire dans la commune de Condrieu, en longeant le Rhône.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

386